Boulat peut être un :

Patronyme 
 Alexandra Boulat, photographe
 Pierre Boulat, photographe

Prénom 
 Boulat Abilov, homme politique kazakh
 Boulat Mansourov, cinéaste
 Boulat Okoudjava, « Brassens soviétique »
 Boulat Outemouratov, homme d'affaires et homme politique kazakh

Prix 
 prix Pierre et Alexandra Boulat , prix photographique